Une affaire personnelle peut faire référence à :

Littérature 
 , roman de l'écrivain italien Beppe Fenoglio paru en 1963,
 Une affaire personnelle, roman de l'écrivain japonais Kenzaburō Ōe paru en 1965,

Télévision 
 le titre de plusieurs épisodes de séries télévisées, dont :
 le  de la troisième saison de la série télévisée canadienne Flashpoint,
 le  de la première saison de la série télévisée américaine Sur écoute.

Cinéma 
 Une affaire personnelle (film, 2017), adapté du roman de Beppe Fenoglio